Тевриз — бывший гражданский аэропорт местных воздушных линий в посёлке городского типа Тевриз Омской области, в 271 км севернее границы города Омска.

Использовался для базирования и выполнения полётов воздушными судами гражданской авиации. В середине 1990-х годов, с прекращением работ областных местных воздушных линий, стал использоваться для проведения авиационных работ. По состоянию на 2013 год не эксплуатируется, территория практически заброшена.

В 1976 году в 3 км западнее Тевриза было начато строительство нового аэропорта. До конца его не довели, закончено было только строительство асфальтовой взлётно-посадочной полосы размерами 1600х40 метров. До 2012 года полосу использовали воздушные суда МЧС, а также Омской региональной федерации сверхлёгкой и лёгкой авиации. В 2012 году по распоряжению Главы Тевризского района начался демонтаж ВПП. В связи с недовольством региональной авиационной общественности снос был остановлен, но 400 метров ВПП уничтожено и восстановлению не подлежит.

Ссылки 
 Взлетно-посадочную полосу в Омской области разбирают на ремонт дорог за то засыпали щебнем почти все улицы, за что большое спасибо
 В Тевризе разбирают взлётную полосу аэропорта

Аэропорты Омской области
Аэропорты МВЛ Омской области
Тевризский район